El término eidolon puede referirse a:

 Eidolon, copia astral de un difunto.
 Eidolon, género de murciélagos.
 Eidolon, álbum de Rishloo.
 The Eidolon, videojuego.